Ху́лио Се́сар Арау́хо Мора́лес (; 16 февраля 1945, Монтевидео — 14 февраля 2022, там же) — уругвайский футболист, выступавший на позиции нападающего. На клубном уровне известен по выступлениям за «Насьональ», с которым дважды завоёвывал Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. Также выступал за венскую «Аустрию» и «Расинг» из Монтевидео. Полуфиналист чемпионата мира 1970 года.

Биография 
Хулио Сесар Моралес начал профессиональную карьеру в возрасте 16 лет в «Расинге». Спустя 4 года он перешёл в стан одного из сильнейших клубов Уругвая — «Насьоналя». В составе «Трёхцветных» с 1965 по 1972 год Моралес выиграл 5 чемпионатов Уругвая, дважды доходил до финала Кубка Либертадорес (в 1967 и 1969 гг.), а затем и выиграл этот главный континентальный трофей в 1971 году, завоевав после этого также Межконтинентальный и Межамериканский кубки.

В 1972 году он перешёл в венскую «Аустрию», в которой за 6 лет по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Австрии. В 1978 году помог своей команде дойти до финала Кубка обладателей кубков, но в решающей игре был заменён, а венская команда была разгромлена «Андерлехтом» со счётом 4:0. После этого Моралес принял решение вернуться в «Насьональ», где за последующие 3 года ещё раз стал чемпионом Уругвая и повторил «дубль» на международной арене в 1980 году благодаря победе в Кубке Либертадорес и Межконтинентальном кубке, который впервые состоялся в Токио.

В 1970 году Каскарилья принял участие в чемпионате мира. На турнире в Мексике он провёл 4 матча, отметиться забитыми голами не сумел (как, в прочем и другие нападающие сборной, поскольку на том Мундиале забивали только полузащитники и защитники), однако помог Уругваю добраться до четвёртого места.

Хулио Сесар Моралес является одним из самых результативных бомбардиров в истории Кубка Либертадорес — в этом турнире он забил с 1966 по 1981 год 30 голов, что является лучшим результатом среди игроков «Насьоналя». Также он является рекордсменом клуба по количеству проведённых игр в Кубке Либертадорес — 76. Моралес отличался мощным ударом и скоростью на поле.

По окончании карьеры футболиста работал тренером. Возглавлял такие команды, как «Расинг» (Монтевидео) и «Белья Виста».

Титулы и достижения 
 Чемпион Уругвая (6): 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1980
 Чемпион Австрии (2): 1976, 1978
 Обладатель Кубка Австрии (2): 1974, 1977
 Обладатель Кубка Либертадорес (2): 1971, 1980
 Финалист Кубка Либертадорес (2): 1967, 1969
 Обладатель Межконтинентального кубка (2): 1971, 1980
 Обладатель Межамериканского кубка (1): 1971
 Финалист Кубка обладателей кубков (2): 1977/78
 4-е место на чемпионате мира (1): 1970

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Биография на сайте «Насьоналя» 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Расинг» Монтевидео
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Белья Виста»
Тренеры ФК «Расинг» Монтевидео